Пайа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Арро. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65354.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 120 км юго-западнее Тулузы, в 45 км к юго-востоку от Тарба.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 67 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 46 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 40 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 87,0 %, в 1999 году было 85,3 %). Из 40 активных жителей работали 39 человек (20 мужчин и 19 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 6 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи